Margherita Davico, dite Marghe (prononcer « Margué »), née le  à Antananarivo, est une auteure-compositrice-interprète francophone italo-malgache. En 2021, elle remporte la saison 10 de The Voice.

Biographie 
Margherita Davico, originaire de Madagascar, naît le  d'un père italien et d'une mère malgache. Elle a pour tante maternelle la chanteuse L Saphira qui a été la compagne de Jimmy Cliff.

Marghe a commencé tôt sa carrière de chanteuse à Madagascar, en participant à des télécrochets tels que « Pazzapa » et « We Love Cover » dont elle est la gagnante.

En 2015, elle est contactée par la production de The Voice mais n'avait pas pu se rendre en France du fait de ses études. Arrivée en France à l'âge de 15 ans, elle finit ses études secondaires, avant de travailler comme hôtesse d'accueil au Futuroscope, à l'âge de 19 ans. Elle y rencontrera sa formatrice, qui l'accompagnera sur quelques scènes du Futuroscope et avec qui elle va former le duo "Les Nanas". 

En 2019, elle fait la rencontre du pianiste David Henry, qui la repère alors qu'elle chantait une de ses propres compositions, appelée Remind Me What Is Love, accompagnée d'une amie proche, pour "nos collaborateurs ont du talent". David Henry et elle formeront un duo nommé « Mada ». Malgré plusieurs tentatives infructueuses pour participer à The Voice, elle n'abandonne pas et c'est en septembre 2019, qu'elle remporte son premier casting pour l'émission, bien qu'elle soit retenue pour l'année suivante. Elle remporte le  la saison 10 du télécrochet. Tour après tour, sans crier gare, elle impose ses interprétations, faisant dire à son coach, Florent Pagny, qu'il a  pour .

Elle coécrit son premier album Alefa   avec l'aide de Jim Bauer, son cofinaliste de The Voice, Jérémy Bénichou et Eddy Pradelles qui travaille avec Hoshi. L'album sort le .

Style et influences 
Durant son enfance, Marghe baigne dans divers styles musicaux. La musique étant très présente dans sa famille. Elle voue, notamment, une véritable admiration à Édith Piaf.

Discographie

Albums

Singles

Notes et références

Liens externes 

Auteure-compositrice-interprète française
Chanteuse française du XXIe siècle
Chanteuse des années 2020
Nom de scène
Mononyme
Naissance en septembre 1999
Naissance à Antananarivo